Otto ist ein Nashorn bzw. im dänischen Original Otto er et næsehorn ist der Titel folgender Werke:
 Otto ist ein Nashorn (Kinderbuch), Kinderbuch von Ole Lund Kirkegaard (1972)
 Otto ist ein Nashorn (1983), dänischer Spielfilm von Rumle Hammerich (1983)
 Otto ist ein Nashorn (2013), dänischer Animationsfilm von Kenneth Kainz (2013)